Fallet ist der Familienname von:
 René Fallet (1927–1983), französischer Schriftsteller und Drehbuchautor

Fallet steht ebenfalls für:
 Fallet, ein ehemaliges Dorf in Schweden